Il doppio del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martin Kližan e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma Kližan quest'anno ha partecipato agli Internazionali BNL d'Italia 2013.

Christopher Kas e Oliver Marach hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Simon Stadler 2–6, 6–4, [10–1].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Christopher Kas /  Oliver Marach (Campioni)

  Johan Brunström /  Ken Skupski (primo turno)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2013
ATP Challenger Tour 2013